Примо де Ривера ():
 Примо де Ривера, Мигель — испанский диктатор (1923—1930 годы).
 Примо де Ривера, Хосе Антонио (1903—1936) — сын Мигеля Примо де Риверы, основатель «Испанской фаланги»
 Пуэнте-и-Прима де Ривера, Фернандо де ла (1808—1867) — испанский кардинал.